Csehország
 Jindřichov, település a Bruntáli járásban
 Jindřichov, település a Přerovi járásban
 Jindřichov, település a Šumperki járásban
 Jindřichov, Cheb város része